

Presentación previa 

El argentino Federico Delbonis fue el campeón defensor. No pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El uruguayo Pablo Cuevas ganó el título, derrotando al eslovaco Martin Kližan en la final, 6–3, 6–1.

Cabezas de serie 

 Alejandro Falla (Cuartos de final) 
 Albert Ramos  (Semifinales)
 Martin Kližan (FINAL)
 Andreas Haider-Maurer (Cuartos de final)  

<ol start="5">
  Facundo Argüello ''(Segunda ronda)
  Adrian Ungur ''(Semifinales)
  Pere Riba ''(Cuartos de final)   
  Blaž Rola (Cuartos de final)  
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final 
{{Eliminatoria de 4-3sets 
| team-width=175

| RD1-seed1=
| RD1-team1= Pablo Cuevas 
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=62
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Adrian Ungur 
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=77
| RD1-score2-3=2

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Martin Kližan  
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Albert Ramos
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=2

| RD2-seed1=
| RD2-team1= Pablo Cuevas
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Martin Kližan  
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3=
}}

 Cuadro superior 
{{Eliminatoria de 16-3 sets
| RD1=Primera ronda
| RD2=Segunda Ronda
| RD3=Cuartos de final
| RD4=Semifinales

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Alejandro Falla
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Eduardo Schwank
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Rogerio Dutra Silva
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=62
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Jason Kubler
| RD1-score04-1=63
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Mischa Zverev
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=r
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Pablo Cuevas
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= David Souto
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Facundo Argüello| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Jonathan Eysseric
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Potito Starace
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=0r
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= José Hernández
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Thomas Fabbiano
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Antonio Veić
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Paul Capdeville
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Adrian Ungur
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A. Falla
| RD2-score01-1=<small>w/o
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= J. Kubler
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= P. Cuevas
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= F. Argüello
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= 
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= J. Hernández 
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= A. Veić
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=1
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= A. Ungur 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= A. Falla
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=
| RD3-team02= P. Cuevas 
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=4
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= A. Ungur| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Barranquilla 2014